Милертон има више значења:
 Милертон (Пенсилванија)
 Милертон (Ајова)
 Милертон (Њујорк)
 Милертон (Оклахома)